Турнир пяти наций 1997 — 68-й турнир из серии Турниров пяти наций — ежегодной регбийной конкуренции между основными сборными северного полушария или 103 по счету турнир (учитывая турниры домашних наций).

Турнир состоял из 10 матчей, проведенных в период с 18 января по 15 марта 1997 года. Решающий матч состоялся на четвертой неделе соревнований, когда Англия встретилась со сборной Франции и выигрывала 20:6, пока Франция не взяла свое и не выиграла 23:20. 

Франция выиграла свой первый Большой Шлем за десять лет; Англия победила все остальные команды и выиграла Тройную Корону, Кубок Калькутты, Трофей Миллениума. Это был последний раз, когда все игры во Франции разыгрывали матчи на Парк де Пренс в Париж. С того времени основным стадионом сборной Франции стал Стад де Франс.

Участники

Матчи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Примечания

Ссылки 
 Кубок пяти нации 1997 на сайте ESPN
 Результаты матчев

Январь 1997 года
Февраль 1997 года
Март 1997 года
Кубок шести наций
Спорт во Франции в 1997 году